Lunow ist der Name

 einer ehemaligen Gemeinde in Brandenburg, heute eines Ortsteils der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen

Lunow ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Lunow (1926–2017), deutscher Politiker (SED), Oberbürgermeister von Wismar (1969–1989)
 Luise Lunow (* 1932), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Reinhold Lunow (* 1953), deutscher  Fußballfunktionär
Siehe auch:
 Groß Lunow